

Саркирама — село, район Байдібека, Туркестанська область
 Саркирама — село, Жетисайський район, Туркестанська область
 Саркирама — село, Сариагаський район, Туркестанська область
 Саркирама — село, Толебійський район, Туркестанська область